Le patinage est l'action de glisser sur glace ou sur une surface solide.

Sur glace 
Patinage sur glace
Patinage artistique
Patinage synchronisé
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse sur piste courte
Freestyle sur glace

Sur une surface solide 
Patinage à roulettes
Patinage artistique sur roulettes
Randonnée en roller
Roller acrobatique
Roller agressif
Roller de vitesse
Slalom (roller)